Sunnyside est un mot anglais signifiant « côté au soleil », et qui désigne notamment :

Lieux

Afrique du Sud 
 Sunnyside, quartier de Pretoria.

Canada 
 Sunnyside Amusement Park, ancien parc d'attractions situé à Toronto, en Ontario (1922-1955) ;
 Sunnyside, municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Sunnyside-Tahoe City, localité du comté de Placer en Californie ;
 Sunnyside, census-designated place située en Californie ;
 Sunnyside, zone non incorporée du comté de Bay, en Floride ;
 Sunnyside, près de Tarrytown dans l'État de New York ;
 Sunnyside, dans le comté de Queens, dans l'État de New York ;
 Sunnyside, dans le comté de Yakima, dans l'État de Washington.

Nouvelle-Zélande 
 Sunnyside Hospital, un ancien hôpital psychiatrique de Christchurch (1863-1999).

Arts et loisirs 
 Sunnyside est le titre original du film de Charlie Chaplin Une idylle aux champs (1919).
 Sunnyside Records, label de jazz indépendant fondé en 1982.
Sunnyside est le titre d'une série télévisée à venir sur NBC.